Die Gruppe D der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2011 umfasste den amtierenden Weltmeister Südafrika, Wales, Fidschi, Samoa und Namibia. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 10. September und dem 2. Oktober statt.

Tabelle

Spiele 
Alle Zeiten NZST (UTC+12, ab 25. September UTC+13 wegen Sommerzeit)

Fidschi – Namibia

Südafrika – Wales

Samoa – Namibia

Südafrika – Fidschi

Wales – Samoa

Südafrika – Namibia

Fidschi – Samoa

Wales – Namibia

Südafrika – Samoa

Wales – Fidschi

Weblinks 

 Offizielle Website

D